ФК Партизан се односи на више фудбалских клубова: 

у Србији:
 ФК Партизан, Београд
 ФК Партизан, Бумбарево Брдо
 ФК Партизан, Косовска Митровица
 ФК Партизан, Кајтасово
 ФК Партизан, Уљма
 ФК Партизан, Мајур
 ФК Партизан, Томашевац
 ФК Партизан, Купусина
 ФК Партизан, Суботица

у Белорусији:
 ФК Партизан, Минск

у Бугарској:
 , Червен Брјаг

у Словачкој:
 , Бардјејов
 , Домањижа

у Црној Гори:
 , Момишићи

Види још 
 НК Партизан (вишезначна одредница)
 ФК Партизани (вишезначна одредница)